

Вуд-Рівер — місто, штат Іллінойс
 Вуд-Рівер — місто, штат Небраска
 Вуд-Рівер — місто, штат Вісконсин